Moyenneville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Moyenneville (Oise)
 Moyenneville (Pas-de-Calais)
 Moyenneville (Somme)